Минна:

 Минна (город) в штате Нигер Нигерии.
 Епархия Минны
 Мин-На — китайско-американская актриса. 
 Кант, Минна — финская писательница.
 Кауппи, Минна — финская чемпионка мира и Европы по спортивному ориентированию. 
 Герцлиб, Минна — немецкая издательница.
 Каутская, Минна — австро-чешская актриса, писательница. 
 Минна Поппиус — шведская художница.

См. также 
 Мина